Дивізіон 2: 1944–45 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Отвідабергс ФФ, Тідагольмс ГІФ, «Юргорден» ІФ (Стокгольм) та «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг).

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Юргорден» ІФ (Стокгольм) та «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг).

Турнірні таблиці

Північна група 1944–45 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||13||1||4||51||20||+31||27
|-
|2||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||11||1||6||36||23||+13||23
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||9||3||6||39||33||+6||21
|-
|4||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||9||1||8||39||30||+9||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|18||7||3||8||31||32||-1||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||6||5||7||23||30||-7||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Авеста АІК
|18||7||2||9||34||38||-4||16
|-
|8||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||7||2||9||27||42||-15||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||5||4||9||19||28||-9||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||3||4||11||28||51||-23||10
|}

Східна група 1944–45 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||14||2||2||65||24||+41||30
|-
|2||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||13||2||3||63||25||+38||28
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||9||3||6||46||33||+13||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||9||3||6||40||43||-3||21
|-
|5||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||7||6||5||33||24||+9||20
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||6||5||7||36||38||-2||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||5||5||8||28||40||-12||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||4||6||8||28||43||-15||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| ІФ «Верданді» (Ескільстуна)
|18||3||4||11||21||52||-31||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Ничепінг АІК
|18||1||2||15||15||53||-38||4
|}

Західна група 1944–45 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||14||2||2||62||25||+37||30
|-
|2||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||13||2||3||49||29||+20||28
|-
|3||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||9||5||4||33||21||+12||23
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Тідагольм
|18||8||3||7||36||33||+3||19
|-
|5||style="text-align: left;"| «Лундбю» ІФ (Гетеборг)
|18||7||4||7||42||29||+13||18
|-
|6||style="text-align: left;"| «Горда» БК (Гетеборг)
|18||7||4||7||43||44||-1||18
|-
|7||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||6||5||7||31||37||-6||17
|-
|8||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||4||4||10||29||39||-10||12
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Тролльгеттан
|18||4||2||12||28||49||-21||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)
|18||2||1||15||15||62||-47||5
|}

Південна група 1944–45 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)
|18||18||0||0||92||25||+67||36
|-
|2||style="text-align: left;"|Лімгамнс ІФ
|18||10||3||5||39||39||0||23
|-
|3||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||9||2||7||31||31||0||20
|-
|4||style="text-align: left;"|Нибру ІФ
|18||9||1||8||49||46||+3||19
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||8||1||9||47||47||0||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Блумстермола ІК
|18||7||3||8||23||44||-21||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||5||5||8||42||48||-6||15
|-
|8||style="text-align: left;"| «Атлетс» ІК (Гальмстад)
|18||5||3||10||24||38||-14||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Брумелла ІФ
|18||4||4||10||39||51||-12||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||3||2||13||32||49||-17||8
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 «Юргорден» ІФ (Стокгольм) - Отвідабергс ФФ 1-0, 2-0
 «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) - Тідагольмс ГІФ  1-1, 2-2, 4-0

«Юргорден» ІФ (Стокгольм) та «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1944 у Швеції
1945 у Швеції